Косинка — название рек:

 Косинка (приток Казанки) — в Удмуртии.
 Косинка (приток Мерёжи) — в Вологодской области.
 Косинка (приток Чепцы) — в Кировской области.